

Prénom 

Martine est un prénom français féminin.

Personnalités portant ce prénom 
 Martine de Rome, sainte, patronne de la ville de Rome, fêtée le 30 janvier
 Martine (vers 598 - après 641), impératrice byzantine ;
 Martine Aubry, haute fonctionnaire et femme politique française ;
 Martine Carol, actrice française ;
 Martine Martine, nom d'artiste de Martine Lévy, artiste peintre et sculpteur ;
 Martine Cabrel, chanteuse française et sœur de Francis Cabrel

Œuvres dénommées d'après ce prénom

 Martine, une pièce de théâtre de Jean-Jacques Bernard ;
 Martine, une série de livres illustrés pour enfants.

Patronyme

Famille 
 famille Martine, famille patricienne de Venise éteinte en 1314 ;

Personnalités 
 Arkady Martine (1985), romancière américaine de science-fiction ;
 Jean Martine (1909-1972), syndicaliste et homme politique de la Côte française des Somalis ;
 Laurent Martine (1981-), joueur français de rugby à XV ;
 Paul Martine (1845-1913), professeur au lycée Condorcet à Paris ;
 Roger Martine (1930-2005), joueur français de rugby à XV ;
 Stéphane Martine (1978-), joueur français de football ;
 Tucker Martine (1972-), producteur de disques, musicien et compositeur américain.

Toponyme 

 Sainte-Martine, une municipalité du Québec, au Canada ;
 Église Sainte-Martine de Pont-du-Château, située à Pont-du-Château, en France ;
 Ruisseau de la Martine, un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, au Québec, au Canada.

Patronyme français
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme